Kirov-klass kan avse:

 Kirov-klass (slagkryssare) – Project 1144 Orlan robotbestyckad kryssare som byggdes för sovjetiska flottan 1980 och tjänstgör nu i den ryska flottan.
 Kirov-klass (kryssare) – Project 26, kryssare som byggdes för sovjetiska flottan 1939-1944 och som tjänstgjorde i andra världskriget och togs ur tjänst 1974.